

Зайково — селище, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Зайково — село, Щучанський район, Курганська область